Garmenjak Mali je ime dveh otočkov v Jadranu:

 Garmenjak Mali, otoček pri Dugem otoku
 Garmenjak Mali, otoček pri Kurbi Veli